— древняя школа баттодзюцу и кэндзюцу, классическое боевое искусство Японии, основанное приблизительно в 1680 году мастером по имени Имаэда Сатю Рёдай.

История 

Школа Сёдзицу Кэнри Катаити-рю была основана приблизительно в 1680 году мастером по имени Имаэда Сатю Рёдай.

По состоянию на 2010 год школа Сёдзицу Кэнри Катаити-рю входит в состав организации Нихон Кобудо Кёкай, а её 17-м патриархом является .

Примечания

Ссылки 
 

Боевые искусства Японии